Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 2018 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 25. bis 28. Juni 2018 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herreneinzel Qualifikation
2018